еПри Мехико 2020 года (официально 2020 CBMM Niobium Mexico City E-Prix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 15 февраля на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, столице Мексики. Это была четвертая гонка сезона 2019/2020 и пятый еПри Мехико в истории чемпионата. Пилот команды Porsche Андре Лоттерер впервые для своей команды завоевал поул, но стал жертвой столкновений и вынужден был сойти, а Митч Эванс, пилот команды Jaguar, выиграл гонку и возглавил чемпионат.

События перед еПри 
В январе 2020 года организаторы чемпионата представили новую конфигурацию трассы: были убраны узкие шиканы, в том числе и в повороте Peraltada, в которой произошла серьезная авария на прошлогоднем этапе, добавлен новый участок после второго поворота с разворотом, который занимает 10 и 11 повороты конфигурации трассы для Формулы-1. Увеличение длины трассы связано как и с увеличением количества участников, так и для того, чтобы уменьшить количество аварий.

Перед этапом Стоффель Вандорн, пилот команды Mercedes, лидировал в чемпионате, обгоняя своего ближайшего преследователя Александра Симса из команды BMW i Andretti Motorsport на 3 очка. При этом BMW i Andretti Motorsport лидировала в командном чемпионате, опережая Mercedes на 4 очка.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +19…20 °C. Трасса +16 °C

Суперпоул

Примечания 
 Жером Д’Амброзио и Паскаль Верляйн получили штрафы в 40 позиций за несанкционированные повреждения пломб на коробках передач. Для Верляйна заменен штрафами в виде старта с конца и проездом по пит-лейну. Для ДАмброзио заменен штрафами в виде старта с конца и 10-секундным стоп-энд-гоу.
 Оливер Терви и Даниэль Абт допущены к старту.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг.
 Три очка за поул-позицию.
 Джеймс Каладо дисквалифицирован за перерасход энергии.
 Робин Фряйнс дисквалифицирован за превышение мощности мотора.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Мексике в 2020 году
ЕПри Мехико